Cette page contient les pages d'homonymie de Soul Survivor et Soul Survivors.

Soul Survivor peut désigner :
 Soul Survivor, le premier album studio de Pete Rock, sorti en 1998 ;
 Soul Survivor II, le troisième album studio de Pete Rock, sorti en 2004 ;
 Soul Survivor, une chanson du groupe de rock britannique The Rolling Stones, sortie en 1972.

Soul Survivors peut désigner :
 Soul Survivors (L'Entre-Mondes au Québec), un film de genre thriller psychologique de Stephen Carpenter, sorti en 2001